Better (motorfiets), Chinees motorfietsmerk.
 Better (Boyzone), single van Boyzone.
 Better (Khalid)